Hummingbird ( für ‚Kolibri‘) steht für:

 Gibson Hummingbird, ein Gitarrenmodell des US-amerikanischen Gitarrenherstellers Gibson
 Google Hummingbird, der seit 2013 von Google verwendete Suchalgorithmus
 Hummingbird (Band), eine britische Rockband
 den Originaltitel eines Spielfilms von Steven Knight aus dem Jahr 2013, siehe Redemption – Stunde der Vergeltung
 Hummingbird Highway, eine Fernverkehrsstraße in Belize
 Hummingbird Ltd., kanadischer Softwarehersteller
Samsung Hummingbird S5PC110, später Samsung Exynos 3110 genannt: ein System on a Chip (SoC) für Smartphones
 Hummingbirds, Dokumentarfilm von Silvia Del Carmen Castaños

Fluggeräte:
 Boeing A160, ein unbemanntes Luftfahrzeug
 De Havilland DH.53 Humming Bird, ein britisches Leichtflugzeug von De Havilland
 Lockheed XV-4, ein Experimentalflugzeug der US Army